HDK est un sigle qui peut désigner :
 Hizba Dêmokrata Kurdistanê-Îran (en français, Parti démocratique du Kurdistan) , un parti ethnique des Kurdes d'Iran ;
 Hochschule der Künste Berlin, l'ancien nom de l'Université des arts de Berlin.

Voir aussi 
 HDK Maribor (où HDK signifie Hokejsko Drsalni Klub), un club de hockey sur glace basé à Maribor en Slovénie